Smithland kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Smithland (Iowa)
Smithland (Kentucky)